Села:
 Станіславівка — Житомирська область, Житомирський район
 Станіславівка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Станіславівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Станіславівка — Хмельницька область, Віньковецький район
 Станіславівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Природоохоронна територія:
 Станіславівка — заповідне урочище, Івано-Франківська область